De New York City Marathon 1981 werd gelopen op zondag 25 oktober 1981. Het was de twaalfde editie van deze marathon.

De Amerikaan Alberto Salazar kwam, evenals het jaar ervoor, als eerste over de finish in 2:08.12,7. De Nieuw-Zeelandse Allison Roe zegevierde bij de vrouwen in 2:25.28,8.

In totaal finishten 13.223 marathonlopers de wedstrijd, waarvan 11.466 mannen en 1757 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Marathon van New York
New York City